Nem tudo é verdade é um filme brasileiro de 1986, do gênero comédia, e que mistura documentário e ficção, dirigido por Rogério Sganzerla.

Sinopse
O filme é sobre a visita do cineasta Orson Welles ao Brasil em 1942, para rodar It’s all true (É tudo verdade). Welles nunca acabou o filme, depois de ter sido boicotado durante o governo Vargas e após a morte de um jangadeiro que participava das filmagens. Em Nem tudo é verdade, Rogério Sganzerla se apropria do célebre News on the March, cinejornal presente em Cidadão Kane, para a estrutura fundamental de seu filme, misto de documentário com chanchada.

Filmes do Brasil de 1986
Filmes dirigidos por Rogério Sganzerla
Filmes de comédia do Brasil
Filmes em língua portuguesa